3 miejscowości w Polsce: 
 Niemojewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia 
 Niemojewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Niemojewo – kolonia, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Świedziebnia